Велика Река може бити:

 Велика Река (Вучитрн), насеље у општини Вучитрн, Србија
 Велика Река (Мали Зворник), насеље у општини Мали Зворник, Србија
 Велика Река (Подујево), насеље у општини Подујево, Србија